Мисс Италия () — ежегодный конкурс красоты, проводимый с 1939 года, на котором выбирается красивейшая женщина Италии.

История 
Предшественником конкурса Miss Italia был Miss Sorriso (Miss Smile), проводившийся с 1939 по 1941 год Дино Виллани при поддержке одного из брендов зубной пасты. Конкурсантки оценивались по их фотографиям.

После перерыва из-за Второй мировой войны конкурс возобновился в 1946 году в Стрезе и стал называться «Мисс Италия». В 1950 году он впервые транслировался по радио. С 1987 года стал транслироваться в прямом эфире по телевидению. С 1990 года участников перестали судить по параметрам груди, талии и бедер, а в 1994 году конкурс был открыт для замужних женщин и матерей (победительница 1987 года была дисквалифицирована, когда позже обнаружили, что она была замужем). В 1996 году Денни Мендес стала первой темнокожей мисс Италия.

Рейтинг регионов

Победительницы конкурса

Ведущие 
 Corrado Mantoni: 1946-56
 Enzo Mirigliani: 1959, 1961-78
 Vanna Brosio: 1979
 Andrea Giordana: 1980—1981, 1984, 1987
 Memo Remigi: 1982
 Marco Columbro: 1986
 Fabrizio Frizzi: 1988—2002
 Карло Конти: 2003-06, 2008
 Mike Bongiorno: 2007
 Loretta Goggi: 2007
 Milly Carlucci: 2009, 2010
 Emanuele Filiberto of Savoy, Prince of Venice: 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса

Конкурсы красоты
Награды Италии